Jernej Košnjek (ur. 16 stycznia 1989) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu NSK Tržič Trifix. Medalista mistrzostw świata juniorów (2006).

Przebieg kariery 
W czerwcu 2004 roku zwyciężył w międzynarodowym konkursie skoków w kategorii juniorów do lat 16. Zawody rozegrano na obiekcie 50-metrowym. W konkursie wzięło udział czternastu zawodników z regionu Alpe-Adria. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS zadebiutował 11 września 2004 w Villach. Zajął wówczas 27. miejsce w zawodach z cyklu Alpen Cup. Najwyższe miejsce w zawodach tej rangi w sezonie 2004/2005 zajął 26 lutego w Hinterzarten, kiedy był osiemnasty. W styczniu 2005 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. Na normalnej skoczni w Planicy zajął wówczas 55. miejsce.

Sezon 2005/2006 zaczął od startów w zawodach Alpen Cup. Dwukrotnie uplasował się w pierwszej dziesiątce tych zawodów – 18 grudnia w Predazzo był siódmy, a 11 marca w Eisenerz sklasyfikowany został na szóstym miejscu. Trzykrotnie wystąpił też w zawodach z cyklu FIS Cup. W noworocznym konkursie w Seefeld in Tirol zajął najwyższe, dziewiąte miejsce. W lutym 2006 zdobył srebrny medal mistrzostw świata juniorów w drużynie. W konkursie na skoczni Bauhenk w Kranju wystąpił wraz z Jurijem Tepešem, Primožem Rogličem i Robertem Hrgotą. Skoki na 99,5 i 95,5 metra dały Košnjkowi notę 217,5 punktu.

W kolejnym sezonie czterokrotnie wystartował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, za każdym razem zdobywając po kilka punktów do klasyfikacji generalnej. Ponadto startował w zawodach Alpen Cup. Najwyższe, ósme miejsce zajął 23 grudnia w Seefeld. W marcu 2007 pełnił rolę przedskoczka przed zawodami Pucharu Świata w Planicy. Podczas jednego ze skoków odniósł upadek, w wyniku którego stracił przytomność. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Jesenicach. Badania nie wykazały poważnych uszkodzeń.

Sezon 2007/2008 rozpoczął od dwunastego i czternastego miejsca w zawodach FIS Cup w Harrachovie. Czterokrotnie startował w Pucharze Kontynentalnym, jednak ani razu nie znalazł się w czołowej trzydziestce. W konkursach Alpen Cup w Kranju zajął dziewiąte i szóste miejsce.

W sezonie 2008/2009 znalazł się w słoweńskiej kadrze juniorów. W zawodach Alpen Cup ani razu nie zdobył punktów. W styczniu 2009 stanął na podium zawodów FIS Cup w niemieckiej miejscowości Lauscha. Zajął drugie miejsce, przegrywając o pięć punktów z Florianem Horstem. Ponadto czterokrotnie wziął udział w zawodach Pucharu Kontynentalnego i dwukrotnie zdobył punkty do klasyfikacji generalnej.

Ostatni występ na międzynarodowej arenie zaliczył 5 lutego 2011 w Kranju. Zajął wówczas 23. miejsce w zawodach FIS Cup.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Košnjeka na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Lauscha – 17 stycznia 2009 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989